Ошья:

 Ошья — село в РФ в Куединском районе Пермского края, центр Ошьинского сельского поселения.

 Ошья (приток Буя) — река в России, протекает в Республике Башкортостан, Пермском крае. 
 Ошья (приток Колвы) — река в Российской Федерации, протекает в Пермском крае, Республике Коми.